Deleni oder Delenii ist der Name zahlreicher Orte in Rumänien:

 Deleni (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Deleni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Deleni (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Deleni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Deleni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Deleni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Deleni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Deleni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Deleni (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Deleni (Ciortești), Dorf im Kreis Iași
 Deleni (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Deleni (Ideciu de Jos), Dorf im Kreis Mureș
 Deleni (Pogăceaua), Dorf im Kreis Mureș
 Deleni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Deleni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Deleni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Deleni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Deleni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Deleni (Hoceni), Dorf im Kreis Vaslui
 Deleni-Obârșie, Dorf im Kreis Alba
 Delenii, Dorf im Kreis Mureș